Вячесла́в Никола́ев:
 Николаев, Вячеслав Геннадьевич (род. 1953) — российский дипломат.
 Николаев, Вячеслав Иванович (род. 1958) — российский актёр.